Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf voormalige dienst van het Rijk (Nederland).
 een obediëntie (vrijmetselarij) van vrijmetselaarsloges:
 Grootoosten van België (G.O.B.) 
 Grootoosten van Bulgarije (G.O.B.)
 Grootoosten van Brazilië (G.O.B.)
 Gob (band), een Canadese punkband
 GOB (politieke partij), of Grevenbicht, Obbicht, Born, een politieke partij in de gemeente Sittard-Geleen
 Louis Gob, Belgisch politicus
 Nicolas Gob, Belgisch acteur